

Toponyme

Principauté de Hutt River, une exploitation agricole dont le propriétaire s'est proclamé indépendant de l'Australie en 1970.

vallée de Hutt zone l'effondrement au niveau de la faille de Wellington au sud de l'Île du Nord
 Upper Hutt, la plus petite ville du pays, mais la seconde plus grande par sa superficie, voisine de Lower Hutt.
 Lower Hutt, ville de la région de Wellington, à la pointe sud de l'Île du Nord.
 Mont Hutt, montagne de l'Île du Sud.
 Le fleuve Hutt, cours d’eau du sud de l’Île du Nord.
 La rivière Western Hutt, cours d’eau de l’Île du Nord. 
 La rivière Eastern Hutt, cours d’eau de l’Île du Nord.

Patronyme 

Gloria Hutt (1955-), femme politique chilienne ;
Sarah-Jane Hutt (1964-), ancienne reine de beauté britannique ;
 Vladimir Hütt (1936-1997), philosophe estonien ; 
 Wolfgang Hütt (1925-2019), historien de l'art allemand.

Autres 
 le hutt, une espèce de l'univers de Star Wars qui comprend notamment :
Jabba le Hutt.
 la langue bleue de hutt, une espèce de l'univers de Star Wars.
 Hutt Valley Lakers, un club néo-zélandais de basket-ball.